Onan Ganjang (plaats), een plaats in Indonesië
Onan Ganjang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing